Список ускорителей, используемых в физике элементарных частиц.

Ранние ускорители

Циклотроны 

[1] Первый ускоритель построен Лоуренсом Беркли.

Другие ранние типы ускорителей

Синхротроны

Ускорители с фиксированной мишенью 

More modern accelerators that were also run in fixed target mode; often, they will also have been run as colliders, or accelerated particles for use in subsequently built colliders.

Высокоинтенсивные ускорители

Низкоинтенсивные ускорители

Коллайдеры

Электрон-позитронные коллайдеры

Адронные коллайдеры

Электрон-протонные коллайдеры

Примечания

Ссылки 
 Judy Goldhaber, «Bevalac Had 40-Year Record of Historic Discoveries». October 9, 1992. http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/Bevalac-nine-lives.html
 High-energy collider parameters from the Particle Data Group
 Particle accelerators around the world
 Lawrence and his laboratory — a history of the early years of accelerator physics at Lawrence Berkeley Laboratory
 A brief history and review of accelerators (11 pgs, PDF file)
 SLAC beamlines over time
 Accelerators and detectors named Mark at SLAC
 Lawson, J. D. (1997), «Early British Synchrotrons, An Informal History», http://epubs.cclrc.ac.uk/bitstream/1297/RAL-TR-97-011.pdf [accessed 17 May 2009]
 TRIUMF Cyclotron Quick Facts https://cycops.triumf.ca/cycfac.htm

Эксперименты в физике элементарных частиц
Физика ускорителей
Ускорители частиц